Кубок маршала Тито 1973 () — 26-й розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
Статистика на rsssf.com 

1973
Спорт в Югославии в 1973 году
Югославия